Памятник Алексию II — памятник Святейшему Алексию II, Патриарху Московскому и всея Руси, основателю Йошкар-Олинской и Марийской епархии. Открыт 4 августа 2010 года, расположен в Йошкар-Оле, на Патриаршей площади. Является первым в России и мире памятником Патриарху.

В настоящее время предстоятель православия также монументально изображён в Москве, на острове Валаам, в Витебске, Таллине, Йыхви, Минске, Новгороде, Сортавале и Новочебоксарске.

История создания 
11 июня 1993 года решением Священного Синода РПЦ из состава Казанской епархии была выделена Йошкар-Олинская и Марийская епархия. Уже 24 июля 1993 года с визитом в Йошкар-Олу прибыл Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, а 25 июля 1993 года в храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Семёновка, во время Божественной литургии Патриархом был совершен обряд архиерейской хиротонии архимандрита Иоанна (Тимофеева) в епископа Йошкар-Олинского и Мариийского.

В знак памяти Святейшего Патриарха, по инициативе Главы Республики Марий Эл — Леонида Игоревича Маркелова, скульптором Андреем Ковальчуком была создана бронзовая скульптура Алексия II, торжественное открытие и освящение которой состоялось 4 августа 2010 года. Памятник установлен на Патриаршей площади, образованной 29 октября 2010 года.

Описание 
Памятник представляет собой однофигурную композицию: на гранитном постаменте — бронзовая полноростовая фигура Святейшего Алексия II во внебогослужебном облачении (в длинной рясе, на груди — панагия с образом Богоматери, на голове — куколь, расшитый серафимами). Левой рукой патриарх опирается на посох, а в правой руке держит расправляющего крылья голубя, как символ праздника Благовещения. Взгляд Патриарха обращен на Воскресенскую набережную и Православные Церкви и Соборы, расположенные на противоположной стороне реки Малой Кокшаги, начало строительства и восстановления которых относится к периоду его патриаршества. На постаменте — надпись:

Характеристика 
Памятник отлит в городе Жуковском Московской области. Вес памятника — 1,6 т, высота — более 3,5 м, материал — бронза. Автор — народный художник России, скульптор Андрей Ковальчук.

Примечания

Ссылки 

Алексий II
Здания и сооружения, построенные в 2010 году в России
Алексию II
Скульптуры 2010 года
Скульптуры по алфавиту
2010-е годы в Марий Эл